Tellinoidea — надродина морських двостулкових молюсків ряду Венероїдні (Veneroida).

Родини 
Класифікація за Bieler, Carter & Coan, 2010：Надродина містить 10 родин, з них 5 вимерлих.
 Donacidae Fleming, 1828
 Icanotiidae Casey, 1961 †
 Psammobiidae Fleming, 1828
 Quenstedtiidae Cox, 1929 †
 Semelidae Stoliczka, 1870 (1825)
 Solecurtidae d'Orbigny, 1846
 Sowerbyidae Cox, 1929 †
 Tancrediidae Meek, 1864 †
 Tellinidae Blainville, 1814
 Unicardiopsidae Chavan, 1969 †
 inserta sedis
 Diplodonta thetis Turton, 1932

Посилання

Примітки 

Венероїдні
Надродини молюсків